Couples (roman), een boek van John Updike
 Couples (album), een studioalbum van The Long Blondes
 Couples (1994), een Amerikaanse televisiefilm uit 1994
 Couples (2002), een Amerikaanse televisiefilm uit 2002
 Couples (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1975/1976